Municipio de Odin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Odin (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Odin (condado de Marion, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Odin (condado de Watonwan, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Watonwan.